Longting bezeichnet:
 Longting (龙亭区), einen Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Kaifeng in der chinesischen Provinz Henan
 Longting (Hancheng) (龙亭镇), eine Großgemeinde der kreisfreien Stadt Hancheng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Longting (Zhouzhuang) (龙亭村), ein Dorf in der Großgemeinde Zhouzhuang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 den Drachen-Pavillon, eine chinesische Palastanlage im Stadtbezirk Longting der bezirksfreien Stadt Kaifeng